O ano canônico é o ano prescrito pelo direito comum e deve ser feito todo na Casa Noviciado.

Calendários